Spojení písmen E a X může mít různé významy:

EX 
 BS-EX – kód ISO 3166-2 pro Exuma
 EX - Střední hodnota (Empirická směrodatná odchylka)
 EX - Vyhynulý – zkratka z anglického Extinct

Ex 
 Exodus (Druhá Mojžíšova) – část Bible
 v některých jízdních řádech (a dalších železničních cedulích) též zkratka pro expres (expresní vlak)
 Ex Plzeň – název pro gastronomickou výstavu

ex 
 ex (textový editor) – řádkový editor na operačních systémech UNIX
 ex (latina) – latinská předložka či předpona
 medicínská zkratka pro slovo exitus či exit ve významu smrt, úmrtí, skon
 zkratka pro slovo excudebat – odborný termín označující signaturu vydavatele grafického listu
 bývalý partner/bývalá partnerka
 hovorové příslovce – frazeologismus vypít něco na ex